Leye steht für
 Leye (Eitorf), Ortsteil von Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis
 Leye (Odenthal), Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Leye (Radevormwald), Ort im Oberbergischen Kreis, Regierungsbezirk Köln, Nordrhein-Westfalen
 Leye (Bose) (乐业县), Kreis der bezirksfreien Stadt Bose im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Leye (Huize) (乐业镇), Großgemeinde des Kreises Huize in der chinesischen Provinz Yunnan
 Leye (Songbei) (乐业镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Songbei der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Leye (Tongjiang) (乐业镇), Großgemeinde der Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Leye (Hailun) (乐业乡), Gemeinde der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gut Leye, in Osnabrück

Leye ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Leye (* 1981), deutscher Politiker (Die Linke)
 Mbaye Leye (* 1982), senegalesischer Fußballspieler

sowie der Name des westfälisches Adelsgeschlechts
 Ostman von der Leye 
und dessen Mitglieder
 Clemens August Ostman von der Leye (1861–1933), von 1917 bis 1919 Landrat des Landkreises Osnabrück
 Florenz Conrad Ostman von der Leye (1766–1831), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen 
 Wilderich Freiherr Ostman von der Leye (1923–1990), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Ley
 Leyen
 Leihe
 Laie
 Laye